Rhabdopterus är ett släkte av skalbaggar. Rhabdopterus ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladbaggar
Rhabdopterus